Zlobice má více významů

Zlobice – obec v okrese Kroměříž
Zlobice (rozhledna) – rozhledna v okrese Brno-venkov 
Zlobice (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Brno-venkov
Zlobice (geomorfologický okrsek) – geomorfologický okrsek Řečkovicko-kuřimského prolomu